Федерація профспілкових організацій Чернігівської області — найчисельніше профспілкове об'єднання Чернігівської області (на 1 січня 2010 року — 189197 членів профспілок). Входить до складу Федерації профспілок України. З 26 лютого 2009 року організацію очолює Богдан Микола Андрійович.

Структура

Обласні галузеві організації профспілок 
Автомобільного та сільськогосподарського машинобудування, автотранспорту та шляхового господарства, агропромислового комплексу, будівництва та промбудматеріалів, державних установ, енергетики, житлового-комунального господарства, місцевої промисловості та побутового обслуговування населення, культури, лісового господарства, лісових галузей, освіти і науки, охорони здоров'я, пенсійного фонду, соціальної сфери, споживчої кооперації, текстильної та легкої промисловості, торгівлі, громадського харчування та послуг, Укрпошти, Укртелекому, хімічної та нафтохімічної промисловості.

Первинні профспілкові організації, що не мають обласної галузевої профспілки 
ВАТ «Чернігівгаз», ВАТ «ЧеЗаРа», ВАТ «Чернігівський інструментальний завод», Гнідинцівський газопереробний завод та інші.

Інші організації 
Підприємство «Навчально-методичний центр» Федерації профспілкових організацій Чернігівської області

Хроніка солідарних дій

2002 рік 
В липні місяці між управлінням культури Чернігівської облдержадміністрації та профспілковою організацією Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка зареєстровано колективний трудовий спір. Кількість учасників спору − 178 осіб; кількість вимог найманих працівників — 2 (щодо погашення заборгованості із заробітної плати та забезпечення 100% фінансування основної діяльності театру за рахунок коштів обласного бюджету). Спір вирішено в 2006 році.

2004 рік 
В листопаді виник колективний трудовий спір між найманими працівниками та адміністрацією відділу охорони здоров'я управління Міністерства внутрішніх справ України в Чернігівській області Кількість учасників спору — 150 осіб; кількість вимог найманих працівників — 4 (щодо виплати заборгованості із заробітної плати та виконання положень колективного договору). Спір вирішено в 2006 році.

2005 рік 
З вересня по листопад тривав колективний трудовий спір між найманими працівниками та дирекцією комунального енергогенеруючого підрозділу «Чернігівська теплоелектроцентраль» ТОВ фірми «Технова» м.Чернігова. Кількість учасників спору — 994 осіб; кількість вимог найманих працівників — 4 (щодо погашення заборгованості із заробітної плати, виплати матеріальної допомоги, прийняття нового колективного договору).

20 жовтня представники Обласної організації Профспілки працівників освіти і науки брали участь в акції протесту освітян у м. Києві.

В жовтні 2005 р. заборгованість із заробітної плати працівникам освіти м. Прилук зумовила вступ міського комітету Профспілки до колективного трудового спору (конфлікту) з Прилуцькою міською радою та виникнення передстрайкової ситуації. За допомогою трудового арбітражу вдалось отримати заборгованість з оплати праці в сумі більш ніж 1,7 млн грн., а також винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків.

2006 рік 

24 травня 2006 року представники членських організацій Федерації профорганізацій Чернігівської області взяли участь у Всеукраїнській акції протесту профспілок в м. Києві у зв'язку з підвищенням цін і тарифів. Пікетники вимагали, щоб Національна комісія регулювання електроенергетики України скасувала рішення про підвищення цін. Гаслами акції протесту були: „Профспілкове «НІ» — новим цінам і тарифам“, «Нові тарифи — нові зарплати», «Досить робити жебрака з трудової людини», «Європейським цінам на газ — європейські зарплати і пенсії», «Терпіння народу не безмежне» та інші.

21 червня в рамках Всеукраїнської акції в м.Чернігові відбувся багатотисячний мітинг членів профспілок.

З листопада місяця і більше 2 років тривав колективний трудовий спір між найманими працівниками та правлінням ВАТ "Енергопостачальна компанія «Чернігівобленерго» міста Чернігова. Кількість учасників спору — 3320 осіб; кількість вимог найманих працівників — 1 (щодо встановлення фонду оплати праці. що дорівнює середній заробітній платі по промисловості України, помноженої на коефіцієнт 1,3).

У грудні заборгованість із заробітної плати освітянам досягла 13,9 млн грн. Працівники деяких навчальних закладів не одержували її з жовтня. Винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків була виплачена лише у 5 районах і містах області. У Куликівському, Щорському районах розпочалися акції протесту. Завдяки активній спільній позиції керівних органів профспілки і членів профспілки до кінця року була виплачена заборгованість, а також винагорода у 24 із 25 районів і міст на суму 4,5 млн грн.

2008 рік 
З лютого по серпень знаходився на обліку колективний трудовий спір між найманими працівниками комунального підприємства «Варва-Водоканал» смт.Варва та Варвинською селищною радою Варвинського району Чернігівської області. Кількість учасників спору — 54 осіб; кількість вимог найманих працівників — 2 (щодо погашення заборгованості із заробітної плати та боргу до Пенсійного фонду).

Кінець 2008 року для профспілкового руху ознаменувався неприємними подіями. Роботодавці, за підтримки тодішньої влади, намагалися перекласти весь тягар світової соціально-економічної кризи на плечі людей праці. Різко зростало безробіття та заборгованість із заробітної плати. В листопаді в більшості областей України (в тому числі в Чернігові) здійснено одночасні спроби захоплення та утримання будинків обласних профспілкових об'єднань.

У відповідь на це 17 грудня на центральній площі м. Чернігова відбувся 2 тисячний мітинг представників трудових колективів і профспілкового активу підприємств, установ, організацій області. Від імені членів профспілок Федерація профспілкових організацій Чернігівської області висловила своє обурення відсутністю єдиної злагодженої державної політики в умовах економічної кризи, а також рішучий протест діям влади і роботодавців. Захід проводився в рамках всеукраїнської акції протесту Федерації профспілок України, що прокотилася по всіх регіонах України. Тоді спільними зусиллями всіх галузевих організацій профспілок вдалося відбити рейдерські атаки і не допустити відчуження майна численної профспілкової громади області.

2009 рік 

7 жовтня 2009 року на Алеї Героїв м.Чернігова відбувся мітинг представників трудових колективів і профспілкового активу підприємств, установ, організацій області з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю. В цей день Федерація профспілкових організацій Чернігівської області приєдналася до профспілкових об'єднань усіх регіонів України, які подібними акціями хотіли привернути увагу роботодавців та влади до проблем людей найманої праці. Учасники акції протесту вимагали:
 підвищити мінімальну заробітну плату та пенсію до реального прожиткового мінімуму;
 запровадити в дію Єдину тарифну сітку в оплаті праці працівників бюджетних установ із застосуванням посадового окладу робітника 1-го тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати.;
 забезпечити стабільну роботу підприємств області і переорієнтувати економіку країни на внутрішній ринок.

17 жовтня в м. Києві відбулася акція протесту Федерації профспілок України, приурочена до Міжнародного дня боротьби з бідністю. Представники членських організацій Федерації профспілкових організацій Чернігівської області також взяли участь в багатотисячному мітингу на Майдані Незалежності та ході до Кабінету міністрів України, а молодому профспілковому лідеру Сергію Хоботні (керівник обласної організації профспілки працівників агропромислового комплексу) випала честь виступити перед численною профспілковою громадою.

Члени профспілок вийшли на вулиці столиці, щоб висловити власне обурення економічною і соціальною політикою влади, підвищенням цін, низькими зарплатами і пенсіями, високими податками, скороченням робочих місць, зростанням заборгованості по заробітній платі.

2010 рік 

1 травня представники членських організацій Федерації профспілкових організацій Чернігівської області на чолі з головою Миколою Богданом взяли участь у мітингу з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих в м. Києві. Члени профспілок вимагали відродження ефективної роботи підприємств, реформування економіки від сировинної до інноваційно-інвестиційної моделі, вдосконалення системи оплати праці, забезпечення справедливого перерозподілу результатів суспільної праці.

20 травня в будинку культури КП «Чернігівське тролейбусне управління» відбулася конференція трудового колективу, підготовлена профспілковим комітетом. Переважною більшістю голосів делеговані представники прийняли рішення оголосити страйк з 7 червня у зв'язку із заборгованістю по зарплаті за 2 місяці. Рішення було прийнято всупереч позиції Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області, представник якої заявила, що відповідно до Закону України «Про транспорт», працівники транспортної галузі не мають право на страйк. В ході обговорення люди, які були доведені до відчаю, рішуче висловилися за проведення саме страйку, як крайнього засобу вирішення трудового спору. Було вирішено, що з 7 червня, у разі невиконання заявлених вимог, працівники КП «Чернігівське тролейбусне управління» оголосять страйк і міські тролейбуси не вийдуть на лінії.

21 травня після безрезультатних переговорів на підприємстві ВАТ «Прилуцький завод «Білкозин» оголошено страйк через заборгованість із заробітної плати. О 07.30 ранку обладнання всіх виробничих цехів було зупинено. Після оголошення страйку перед прохідною заводу відбувся мітинг трудового колективу, в якому взяли участь профспілкові лідери області, депутати Верховної Ради України, Чернігівської обласної ради, Прилуцької міської ради, представники Територіальної інспекції праці та відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області, висловивши повну підтримку страйкуючим.

Були також зачитані листи солідарної підтримки від галузевих і територіальних профспілкових організацій та міжнародних профспілок. Голова профкому підприємства Володимир Мазуренко заявив, що адміністрація не сприйняла вимоги колективу серйозно і не пішла на діалог з працівниками. Після ґрунтовного обговорення з трудовим колективом, члени страйкому оголосили рішення — не розпочинати роботу до виконання всіх вимог, а саме:
 виплати в повному обсязі заробітної плати за весь період та недопущення в подальшому її заборгованості;
 підвищення годинних тарифних ставок, які не змінювалися з 2008 р.;
 повернення заборгованих соціальних виплат за 2008—2010 роки.

27 травня, після семи днів страйкування, в ході напружених переговорів між представниками профспілки і власника було укладено угоду про виконання вимог профспілки і припинення страйку. Відповідно до угоди:
 мала бути виплачена уся заборгована зарплата, в подальшому власник зобов'язався виплачувати заробітну плату своєчасно і в повному обсязі;
 заборгованість по іншим соціальним виплатам (починаючи з 2008 року) мала бути погашена найближчим часом відповідно до затвердженого графіку;
 учасникам страйку була виплачена середня заробітна плата за час простою заводу;
 власник гарантував недопущення масових скорочень на підприємстві та переслідування профспілкових активістів;
 мало бути вирішено питання підвищення годинних тарифних ставок.

8 червня після тривалих переговорів, між профспілковим комітетом і адміністрацією КП «Чернігівське тролейбусне управління», було підписано угоду про виконання вимог трудового спору. В цей же день у відділенні Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області було написано подання про зняття з реєстрації колективного трудового спору. Заборгованість по заробітній платі була ліквідована.

6 жовтня після підписання адміністрацією ВАТ «Прилуцький завод «Білкозин» наказу про підвищення тарифів (загалом на 54%) відповідно до вимог галузевої угоди та з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю на підприємстві відбулися профспілкові збори. Разом із успіхами, на підприємстві знову виникли проблеми — 2 місячна заборгованість із заробітної плати.

 
Перша частина зборів пройшла в будівлі Прилуцької райдержадміністрації, де зібралися працівники основних виробничих цехів, які на той час були тимчасово зупинені. Після цього профспілкові лідери області разом з представником міжнародної профспілки IUF поїхали безпосередньо на «Білкозин», де була проведена зустріч з працівниками допоміжних цехів. Імпровізований мітинг відбувся в обідню перерву на прохідній підприємства, оскільки на територію заводу адміністрація зайти не дозволила.

7 жовтня в рамках відзначення Всесвітнього дня дій за гідну працю в первинних профспілкових організаціях області були проведені відповідні тематичні збори. Один з таких заходів на ЗАТ «Камвольно-суконна компанія» «Чексіл» відвідав Микола Богдан — голова Федерації профорганізацій Чернігівської області, який раніше очолював профком підприємства. Рядові працівники озвучили багато болючих питань, що турбують колектив підприємства: проблеми із забезпеченням спецодягом, шкідливі умови праці, вимушені відпустки за свій рахунок, скорочення штатів. Представники адміністрації пообіцяли розібратися і вирішити проблемні питання охороні праці та організації виробництва.

2011 рік 

15 липня біля Адміністрації Президента України відбувся мітинг під девізом «СТОП антинародній пенсійній реформі» з вимогою застосування Президентом права вето на прийнятий Верховною Радою України Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи». Активну участь в акції протесту взяли участь представники членських організацій Федерації профспілкових організацій Чернігівської області на чолі з головою організації Миколою Богданом.

17 жовтня профспілки Чернігівщини делегували своїх представників для участі в акції протесту в м.Києві, яка була організована Федерацією профспілок України. Приводом для проведення заходу стало відзначення в цей день Всесвітнього дня боротьби з бідністю, а також протест проти згортання соціальних гарантій працюючим громадянам та пенсіонерам. На Майдані Незалежності зібралися члени профспілок з усіх регіонів України. Після мітингу учасники акції пройшли колоною повз будинки Уряду, Верховної Ради України та Адміністрації Президента України.

Посилання 

Профспілкові організації України